Below the line – terminologia di marketing pubblicitario
Below the Line – film del 1925 diretto da Herman C. Raymaker
Below the Line – film del 2011 diretto da John Larkin e Kevin Michael Murphy